Dalager ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dalager (1726–1799), dänischer Kaufmann und Grönlandpionier
 Lars Dalager (1722–1772), dänischer Kaufmann
 Mathias Ferslew Dalager (1769–1843), grönländisch-dänisch-norwegischer Künstler
 Stig Dalager (* 1952), dänischer Schriftsteller

Dalager ist ein Ort in Dänemark:

 Dalager (Sønder Bjert Sogn) in Kolding Kommune